Gromowo () ist ein russischer Ortsname:
 Gromowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad (bis 1938 Lauknen, 1938 bis 1946 Hohenbruch, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Gromowo, untergegangener Ort im Rajon Bragationowsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Storkeim, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Gromowo (Leningrad), Siedlung in der Oblast Leningrad (bis 1948 )
 Gromowo (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Gromowo (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Gromowo (Uljanowsk), Dorf in der Oblast Uljanowsk
 Gromowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda